Hit-Monkey steht für:
 Hit-Monkey, Antiheld aus dem Marvel-Universum
 Marvel’s Hit-Monkey, Animationsserie